Die DEL-Saison 2019/20 war die 26. Spielzeit der Deutschen Eishockey-Liga, der höchsten Liga im deutschen Eishockey. Die Hauptrunde begann am 13. September 2019 und endete am 8. März 2020. Die Play-offs konnten wegen der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden; es wurde kein Deutscher Meister 2020 ermittelt.

Die Spielzeit war die letzte Spielzeit der DEL ohne sportlichen Absteiger. Mit der Saison 2019/20 führte die DEL ein neues Logo ein, welches am 1. Mai 2019 präsentiert wurde. Die Spiele der DEL wurden wie in den Vorjahren von Magenta Sport und Sport 1 übertragen.

Teilnehmer 
Alle 14 Clubs der Saison 2018/19 hatten für die Saison 2019/20 eine Lizenz beantragt und erteilt bekommen. Zusätzlich hatten sich die Löwen Frankfurt aus der DEL2 für die DEL beworben, wären aber nur beim Ausscheiden eines bisherigen DEL-Clubs zum Zuge gekommen.

Hauptrunde

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Hauptrundentabelle 
Für einen Sieg nach der regulären Spielzeit wurden einer Mannschaft drei Punkte gutgeschrieben, war die Partie nach 60 Minuten unentschieden, erhielten beide Teams einen Punkt, dem Sieger der fünfminütigen Verlängerung (nur mit drei gegen drei Feldspielern) beziehungsweise nach einem nötigen Penaltyschießen wurde ein weiterer Punkt gutgeschrieben. Verlor eine Mannschaft in der regulären Spielzeit, erhielt sie keine Punkte.

Abkürzungen: Sp. = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Verlängerung, SOS = Siege nach Penaltyschießen, OTN = Niederlagen nach Verlängerung, SON = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, Pkt = Punkte, T = Tore, GT = Gegentore
Erläuterungen: ,

Playoffs 
Da aufgrund der COVID-19-Pandemie in mehreren Bundesländern und Kommunen Großveranstaltungen abgesagt und untersagt wurden, beschloss die Deutsche Eishockey Liga am 10. März 2020, die Playoffs nicht austragen zu lassen. Es gibt in dieser Saison somit keinen deutschen Meister. Die Liga entschloss sich, die Hauptrundensieger EHC Red Bull München zusammen mit den Adlern Mannheim, den Straubing Tigers und den Eisbären Berlin als deutsche Vertreter für die Champions Hockey League 2020/21 zu nominieren.

Auszeichnungen 
 DEL-Spieler des Jahres – Marcel Noebels, Eisbären Berlin
 Stürmer des Jahres – Marcel Noebels, Eisbären Berlin
 Verteidiger des Jahres – Maury Edwards, ERC Ingolstadt
 Torhüter des Jahres – Mathias Niederberger, Düsseldorfer EG
 DEL-Rookie des Jahres – Tim Stützle, Adler Mannheim
 Trainer des Jahres – Tom Pokel, Straubing Tigers
 Robert Müller Fair Play Trophy – Düsseldorfer EG

Weblinks 
 
 Offizielle Website der Deutschen Eishockey Liga

Einzelnachweise 

2019
Eishockeysaison 2019/20
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020